McKegney ist der Familienname folgender Personen:

 Ian McKegney (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler
 Tony McKegney (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler